() — американский немой драматический фильм 1920 года.
  () — американский романтический фильм 1933 года.
 Варвар (фильм, 2003) () — американский фэнтези-приключенческий фильм 2003 года.
 Варвар (фильм, 2022) () —  американский фильм ужасов 2022 года.

См. также 
 Варвары (фильм, 1987)